Моро́зова, Да́рья:
 Морозова, Дарья Васильевна (род. 1989) — правозащитница и политический деятель в ДНР.
 Морозова, Дарья Сергеевна (род. 1997) — российская кёрлингистка.